C-VM i håndbold 1986 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 C-VM i håndbold 1986 (mænd)
 C-VM i håndbold 1986 (kvinder)